Panassiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Panassowka/Панасовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak, siehe Panassiwka (Kolomak)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Panassiwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Panassiwka (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Panassiwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Panassiwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Panassiwka (Koselschtschyna)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Panassiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Panassiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, siehe Panassiwka (Lypowa Dolyna)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Panassiwka (Pidwolotschysk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Panassiwka (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Panassiwka (Kalyniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Panassiwka (Kosjatyn)